Lesbonax ist der Name folgender Personen:

 Lesbonax (Grammatiker), griechischer Grammatiker 
 Lesbonax von Mytilene, griechischer Sophist, Rhetor und Philosoph